Detta är en lista över segelbåtstyper och -modeller. Listan är uppdelad i typer, och under varje typ listas modellerna.

Kölbåtar i urval

1mR
2.4mR
4mR
4.5mR
5mR
5.5mR
5½ Nordisk Kryssare
606 (Monark)
6mR
707
8mR
10mR
12mR
Arcona 42 DS
A 22
Albin Ballad
Albin Express (Express)
Albin Vega
Allegro 27
Allegro 30
Allegro 33
Amigo 23åö
Avanti (segelbåt)
Becker 27
Birdie 32
Blekingekryssare
Carrera Helmsman
Dixie 27
Dixie 32
Dominant 78
Drabant 21
Drake
Dufour
Dynamic 35
 Excel 319
Finnflyer 31
Furioso
Grinde
Haibåt
Havsfidra
H-båt
HR-24 Misil II
Hurley
IF-båt
Inferno 29
International Americas Cup Class (IACC)
International 806
IW26
J/105
J/24
JOJ 20
JOJ 30
L28
Linjett 33
Kaskelot
L32
Knarr
Kostersnipa
Lady Helmsman
Lill-ScampiLjungströmkryssare
Mälar (M 15 - M 30)
M 15
M 22
M 25
M 30
Magnifik Midget
Marsvin
Maxi 68
Maxi 77
Maxi 84
Maxi 87
Maxi 95
Maxi 108
Maxi 120
Maxi 999
Maxi_Fenix
Maxi Racer
Misil
Misil II
Neptunkryssare
Nordisk Familjebåt (NF)
Nordisk Folkbåt
Nordisk Kryssare 5½
OE 32
OE 36
Ohlson 8:8
Omega 30
Omega 34
Omega 36
Omega 46
Orion
P28
Rival 22
RJ 85
S 30
Safir
Scanner 361
Seacat
Sheriff 600
Skysail
Skärgårdskryssare (SK 15-SK 150)
Smaragd
Soling
Späckhuggare
Starbåt
Stjärnbåt
Storfidra
Stortriss
Swede 55
Tetis
Tur 84
Two Star 36
Wasa 40
Vega
Vagabond 31
VO 60
VO 70
X-99
Yngling
J-båtar
Östersjökryssare

Sportbåtar

11:Metre One Design
Alltiett 35
B&R 23
Benetau 25
C55
CB66
Elvström 717
Humphreys 22
J/80
J/92
M 60
Melges 24
Virus 20

Jollar

29:er
420
470
49:er
505 (båtmodell)
Blixtjolle
Contender
E-jolle
Europajolle
Finnjolle
Flipper
Flying Dutchman
Laser
Laser Radial
Mirror
OK-jolle
Optimistjolle
Snipe
Trapez
Trissjolle
Tvåkrona
Zoom 8

Katamaraner

Jollekatamaraner 

CatRocker
Formula 18
Hobie 16
Tornado
Tornado Classic

Cruisingkatamaraner 
Dazcat

Trimaraner

Formula 60
Corsair 750 Sprint
Dragonfly
Catri
Farrier
Multi 23
Seon 96
SeaCart 30

Segelkanoter

A-kanot
B-kanot
C-kanot
D-kanot
E-kanot
IC-kanot
Kanotjakt

Windsurfingbrädor
Mistral

Se även
Lista över kappseglingar och regattor

 
Segelbåtstyper och -modeller